La dénomination d'armée de libération est fréquente pour désigner ce que le pouvoir en place dans un pays appellerait une rébellion.

On trouve cet emploi pour :

 Armée populaire de libération, fondée en Chine en 1927 lors de la guerre civile sous le nom dArmée rouge chinoise, et rebaptisée en 1947. C'est depuis 1949 le nom officiel de l'Armée nationale de la République populaire de Chine
 Armée de libération de la Russie, corps de volontaires organisé par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale
 Armée populaire de libération nationale, nom officiel des Partisans'', forces armées de la résistance communiste yougoslave pendant la Seconde Guerre mondialeArmée populaire de libération nationale grecque (ELAS), forces armées de la résistance communiste grecque pendant la Seconde Guerre mondiale
 Armée de la Libération, mouvement de résistance en Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale
 Armée populaire russe de libération, corps de partisans créé en 1942
 Armée française de la Libération, nom désignant les forces armées de la France libre après 1943 et leur fusion avec l'Armée d'Afrique (précédemment : Forces françaises libres)
 Armée de libération arabe, en Palestine en 1948
 Armée de libération nationale,  pendant la guerre d'Algérie
 Front de libération de la Bretagne, fondée en 1966
 Armée de libération symbionaise, groupe radical de gauche aux États-Unis de 1973 à 1975 prônant l'usage de la violence
 Armée populaire de libération du Kurdistan, une des dénominations du PKK kurde en Turquie en 1978
 Armée secrète arménienne de libération de l'Arménie (1975-1984)
 Armée populaire de libération du Soudan, créée en 1983
 Armée de libération du Soudan, liée à la précédente
 Armée de libération du Kosovo, créée lors de l'éclatement de la Yougoslavie
 Armée zapatiste de libération nationale''', au Chiapas (Mexique), connue après 1994

Voir aussi